Николас Альберто «Ник» Карл (; 23 ноября 1981, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист чилийского и уругвайского происхождения, полузащитник.

Ранние годы 
В юности выиграл 5 футзальных титулов. В школьные годы выступал за школьную команду Patrician Brothers' College. Помог своей школе выиграть Кубок Билла Тёрнера в 1996 году.

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом Ника стал «Сидней Олимпик», выступавший в национальной футбольной лиге Австралии. Дебютировал в матче против «Маркони Стэллионс» 5 октября 1997 года, выйдя на замену на 75-й минуте матча, и забил гол в добавленное время. Всего за клуб провёл 86 матчей и забил 12 голов.
В 2002 году переходит во французский клуб «Труа», однако, отыграв всего 5 матчей, возвращается в Австралию в клуб «Маркони Стэллионз», за который играл до 2005 года, проведя 25 матчей и забив 6 голов.

Ньюкасл Джетс 
В 2005 году переходит в клуб только что сформированной А-Лиги «Ньюкасл Юнайтед Джетс». За клуб отыграл 2 первых сезона А-Лиги и стал очень популярен у болельщиков «Джетс». В феврале 2007 года получил престижную медаль Джонни Уоррена, присуждаемую лучшему игроку сезона, по мнению игроков, также гол Карла в ворота «Аделаида Юнайтед» был признан лучшим в сезоне 2006/07. В общей сложности за клуб провёл 45 матчей и забил 7 голов.

Европа 
В июне 2007 года Ник подписывает трёхлетний контракт с клубом «Генчлербирлиги» из турецкой Суперлиги. «Генчлербирлиги» выплатил за Карла 650 000 долларов. Всего провёл 14 матчей и забил один гол.

После впечатляющей игры за сборную в 2008 году переходит в клуб «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе, заключив контракт на три с половиной года. С клубом добрался до стадии плей-офф Чемпионшипа, где в финале проиграл клубу «Халл Сити».

Через полгода был продан за 1 000 000 фунтов в клуб «Кристал Пэлас», однако, за 2 года так и не став игроком основного состава, расторг свой контракт с клубом.

Возвращение в Австралию 
В мае 2010 года заключил трёхлетний контракт с зарплатой 1 950 000 долларов за весь контракт.

В июле 2016 года объявил о завершении профессиональной карьеры из-за травмы колена и переходит на работу в академию клуба «Сидней».

Международная карьера 
Выступал за молодёжную сборную Австралии на молодёжном чемпионате мира 2001, позднее выступал за олимпийскую сборную.

В основной сборной дебютировал в матче со сборной Венесуэлы в 2004 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Sydney FC
 
 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Сидней Олимпик»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Маркони Стэллионс»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Бани Яс»